Murgia peut désigner :

Toponyme 

 Murgia, une contrée appartenant à la municipalité de Zuia en Espagne ;
 Murgia, une sous-région des Pouilles en Italie.

Patronyme 

 Antonella Murgia (?-2015), actrice italienne ;
 David Murgia (né en 1988), comédien belge ;
 Fabrice Murgia (né en 1983), comédien, dramaturge et metteur en scène belge ;
 Michela Murgia (née en 1972), écrivain et femme politique italienne ;
 Tiberio Murgia (1929-2010), acteur italien.

Paronyme